The Assistant, film canadien de Daniel Petrie (1997)
 The Assistant, film américain de Kitty Green (2019)